Miasto kobiet – film Federica Felliniego z 1980
 Miasto kobiet – talk-show emitowany przez TVN Style
 Miasto kobiet – polskie czasopismo